

Chimica 
PIP – fosfatidilinositolo 4-fosfato

Codici 
PIP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pilot Point (Alaska) (Stati Uniti)
pip – codice ISO 639-3 della lingua pero

Economia 
Pip – punto base del Foreign exchange market

Informatica 
Peripheral Interchange Program  – utility per il trasferimento di file nel sistema operativo della Digital Equipment Corporation e in CP/M

Letteratura 
Pip – abbreviazione di Philip Pirrip, protagonista del romanzo Grandi speranze di Charles Dickens

Politica 
Partito Indipendentista Portoricano  – partito politico di Porto Rico

Urbanistica 
Piano per gli insediamenti produttivi  – strumento urbanistico vigente in Italia

Altro 
Piano Individuale Pensionistico
Picture-in-Picture  – funzionalità di alcuni televisori

Pagine correlate 
 Peep